Anselmo Fernandez peut désigner :
 Anselmo Fernandez (1918-2000), un architecte portugais ;
 Anselmo Fernandez (1918-2000), un entraîneur portugais de football.